Нововейский () — польская фамилия. Известные носители:

 Нововейский, Антоний Юлиан (1858—1941) — блаженный Римско-Католической Церкви, епископ, историк, мученик.
 Нововейский, Феликс (1877—1946) — знаменитый польский композитор, органист-виртуоз, педагог, музыкальный и общественно-политический деятель.